Община Плав се намира в областта Санджак, в източната част на Черна Гора с площ 486 km² и население 13 805 души (2003). Административен център е град Плав.

Население 
Населението на общината през 2003 година е 13 805 души. Етническия състав е 50,73% бошняци, 26,26% албанци, 12,64% сърби, 5,78% мюсюлмани, 3,66% черногорци